Села:
 Нова Григорівка — Одеська область, Роздільнянський район (до 17.07.2020 Захарівський район)
 Нова Григорівка — Одеська область, Миколаївський районСелище:
 Нова Григорівка — Вінницька область, Могилів-Подільський район